Ясновский — фамилия; имеет женскую форму Ясновская.
 Ясновский, Даниил Емельянович (1769—1840) — директор Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко.
 Ясновский, Фёдор Иванович (1833—1902) — русский художник-пейзажист, мастер акварели